Horace Brown (atleet) : atleet
Horace Tabberer Brown : Brits chemicus
Horace Brown (musicus) : Amerikaans zanger